Глеб Фе́ликсович Деся́тников (род. 21 сентября 1966) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1989). Владеет арабским, английским и французским языками. На дипломатической работе с 1989 года.

В 1989—1994 годах — сотрудник Посольства СССР (с 1991 — России) в Ираке.

В 1997—2000 годах — сотрудник Посольства России в Иордании.

В 2004—2010 годах — советник, старший советник Постоянного представительства России при ООН и Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.

В 2010—2018 годах — заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

С 28 декабря 2018 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Иордании. Верительные грамоты вручил 6 марта 2019 года.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (9 апреля 2013).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (13 июня 2018).

Награды 
 Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (13 октября 2014) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

Семья 
Женат, имеет двух дочерей.

Примечания

Ссылки 
 Страница посла на сайте Посольства России в Иордании 

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Иордании